Fischer är ett efternamn av tyskt ursprung som också finns i andra länder.
Namnet är en yrkesbeteckning med betydelsen fiskare. Det engelska namnet Fisher liksom det mindre vanliga tyska namnet Vischer har samma uttal och samma betydelse. Dessa namn behandlas emellertid i egna artiklar.

Offentlig statistik tillgänglig i oktober 2015 ger följande antal personer med namnen
 Fischer: Sverige 1203, Danmark 2890, Norge 257, Finland 120
 Fisher: Sverige 85, Danmark 47, Norge 50, Finland 23
Det är 2 personer i Sverige med namnet Vischer, men inga eller under spärrgransen i de andra nordiska länderna.

För Tyskland  görs följande uppskattning av antalet personer med namnen
 Fischer 271293, Vischer 765, Fisher 254

Källor

Personer med efternamnet Fischer

A
 Abraham Fischer (1724–1775), svensk arkitekt och teckningslärare
 Adam Fischer (1888–1968), dansk skulptör
 Andreas Fischer (död 1670), tysk murmästare verksam i Sverige
 Anette Fischer (1946–1992), dansk bibliotekarie och människorättsaktivist
 Annie Fischer (1914–1995), ungersk pianist
 Aria Fischer (född 1999), argentinsk vattenpolospelare
 Arthur Fischer (1897–1991), svensk skådespelare
 August Fischer, flera personer
 August Fischer (orientalist) (1865–1949), tysk orientalist
 August Fischer (skulptör) (1805–1866), tysk bildhuggare och medaljgravör

B
 Bernhard Fischer-Schweder (1904–1960), tysk SS-man
 Birgit Fischer (född 1962), tysk kanotist
 Bobby Fischer (1943–2008), amerikansk schackspelare
 Bram Fischer (1908–1975), sydafrikansk jurist

C
 Carin Fischer-Hugne (1895–1958), svensk dansare, danspedagog och författare
 Carl Friedrich Fischer (1757–1792), tysk oboist
 Caroline Fischer-Achten (1806–1896), tysk sångerska
 Carsten Fischer (född 1961), tysk landhockeyspelare
 Christian Fischer (född 1997), amerikansk ishockeyspelare
 Christoffer Fischer (1700-talet), svensk kyrkmålare

D
 Deb Fischer (född 1951), amerikansk politiker, senator för Nebraska, republikan
 Debra Fischer (född 1953), amerikansk astronom
 Dietrich Fischer-Dieskau (1925–2012), tysk lieder- och operasångare, baryton

E
 Edmond H. Fischer (1920–2021), schweizisk-amerikansk biokemist och nobelpristagare
 Edwin Fischer (1886–1960), schweizisk pianist
 Egon Fischer (född 1935), dansk skulptör
 Elis Fischer (1834–1889), svensk försäkringsdirektör och politiker
 Emil Fischer (1852–1919), tysk kemist och nobelpristagare
 Erica Fischer (född 1943), österrikisk författare, journalist och översättare
 Ernst Fischer (1890–1980), svensk konsthistoriker och museiman
 Ernst Otto Fischer (1918–2007), tysk kemist och nobelpristagare
 Eugen Fischer (1874–1967), tysk läkare, antropolog och eugeniker

F
 Fanny Fischer (född 1987), tysk kanotist
 Filip Fischer (född 1981), svensk snowbardåkare
 Frank Fischer (född 1960), östtysk kanotist
 Franz Fischer, flera personer
 Franz Fischer (kemist) (1877–1947), tysk kemist
 Franz Fischer (musiker) (1849–1918), tysk kärledare och dirigent
 Franz Fischer (SS-Sturmscharführer) (1901–1989), tysk krigsförbrytare
 Friedrich Ernst Ludwig von Fischer (1782–1854), tysk biolog verksam i Ryssland
 Fritz Fischer (1908–1999), tysk historiker
 Fritz Fischer (läkare) (1912–2003), tysk kirurg och krigsförbrytare

G
 Gerhard Fischer (1890–1977), norsk arkitekt och arkeolog
 Gotthelf Fischer von Waldheim (1771–1853), tysk zoolog
 Greg Fischer (född 1958), amerikansk politiker, demokrat, borgmästare i Louisville, Kentucky
 Gunnar Fischer (1901–1956), svensk läkare
 Gunnar Fischer (1910–2011), svensk filmfotograf
 Gustaf Fischer (1846–1893), svensk konstnär
 Gustav Fischer (förläggare) (1845–1910), tysk bokförläggare
 Gustav Fischer (ryttare)  (1915–1990), schweizisk dresyrryttare
 Gustav Adolf Fischer (1848–1886), tysk upptäcktsresande i Afrika
 Gösta Fischer (1866–1954), svensk jurist

H
 Hans Fischer (1881–1945), tysk kemist och nobelpristagare
 Hans Fischer (SS-Oberführer) (1906–1945?), tysk jurist och SS-ledare
 Hans Christian Fischer (1920–2001), svensk hållfasthetsteoretiker
 Heike Fischer (född 1982), tysk simhoppare
 Heinrich Fischer (roddare) (född 1950), schweiisk roddare
 Heinz Fischer (född 1938), förbundspresident i Österrike
 Helene Fischer (född 1984), tysk sångerska
 Herbert Fischer (1904–1945), tysk jurist och SS-man
 Herbert Fisher (1865–1940), brittisk politiker och historieforskare
 Horst Fischer (1912–1966), tysk SS-läkare

I
 Ida Fischer (1890–1957), svensk yrkesinspektris
 Inga Fischer-Hjalmars (1918–2008), svensk teoretisk fysiker och kemist
 Inga-Lena Fischer (född 1948), svensk journalist

J
 Jan Fischer (född 1951), tjeckisk ämbetsman och politiker
 Jenna Fischer (född 1974), amerikansk skådespelare
 Jens Fischer (född 1946), svensk filmfotograf
 Jiří Fischer (född 1980), tjeckisk ishockeyspelare
 Joachim Fischer Nielsen (född 1978), dansk badmintonspelare
 Johann Fischer (1636–1705), tysk teolog
 Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656–1723), österrikisk arkitekt
 Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656–1746), tysk tonsättare
 Johann Christian Fischer (1733–1800), tysk oboist
 Johan Christian Henrik Fischer (1814–1885), dansk politiker
 Johan Frederik Fischer (1868–1922), dansk läkare
 Johann Georg Fischer (1816–1897), tysk skald
 Johann Michael Fischer (1692–1766), sydtysk barockarkitekt
 Johannes August Fischer (1854–1921), dansk konstnär
 Joschka Fischer (född 1948), tysk utrikesminister
 Josef Fischer (1874–1926), svensk skådespelare
 Josef Fischer (jurist) (1873–1957), svensk ämbetsman
 Joseph Fischer (1780–1862), tysk operasångare
 Judith Fischer (1707–?), tysk-svensk konsertsångerska
 Julia Fischer (född 1983), tysk violinist

K
 Karl von Fischer (1782–1820), tysk arkitekt
 Karl von Fischer-Treuenfeld (1885–1946), tysk SS-general
 Karl Tobias Fischer (1871–1953), tysk fysiker
 Klaus Fischer (född 1949), tysk fotbollsspelare
 Konstantin Fischer (1805–1880), tysk ämbetsman
 Kuno Fischer (1824–1907), tysk filosof
 Kurt Fischer (1912–?), tysk SS-man

L
 Leck Fischer (1904–1956), dansk författare
 Leopold Heinrich Fischer (1817–1886), tysk mineralog och zoolog, professor
 Lisy Fischer (1900–1999), schweiziskfödd pianist
 Lothar Fischer (1933–2004), tysk skulptör och tecknare
 Louis Fischer-Achten (1837–1891), tysk operasångare, tenor
 Ludwig Fischer, flera personer
 Ludwig Fischer (NSDAP) (1905–1947), tysk jurist och SA-general
 Ludwig Fischer (operasångare) (1745–1825), tysk operasångare
 Ludwig Hans Fischer (1848–1915), österrikisk konstnär

M
 Marcel Fischer (född 1978), schweizisk fäktare
 Mariann Fischer Boel (född 1943), dansk politiker

N
 Nilla Fischer (född 1984), svensk fotbollsspelare

O
 O.W. Fischer (1915–2004), österrikisk skådespelare, regissör och manusförfattare
 Olfert Fischer (1747–1829), dansk sjömilitär
 Olfert Fas Fischer  (1700–1761), dansk sjömilitär
 Otto Fischer (född 1968), svensk litteraturvetare, professor i retorik

P
 Palle Fischer (1928–1984), dansk författare
 Paul Fischer (1860–1934), dansk konstnär
 Paul Henri Fischer (1835–1893), fransk läkare, zoolog och paleontolog 
 Per Fischer (1877–1974), svensk målare, grafiker och inredningsarkitekt
 Peter Fischer (född 1942), svensk filmfotograf
 Peter M. Fischer (född 1946), österrikisk-svensk arkeolog

R
 Remo Fischer (född 1981), schweizisk längdskidåkare
 Rudi Fischer (1912–1976), schweizisk racerförare
 Ruth Fischer (1894–1972), svensk textilkonstnär

S
 Samuel Fischer (1859–1934), tysk bokförläggare
 Sara Fischer (född 1979), svensk snowboardåkare
 Scott Fischer (1955–1996), amerikansk bergsbestigare
 Siegfried Fischer (1894–1976), svensk skådespelare och dramatiker
 Simon Fisher-Becker (född 1961), brittisk skådespelare
 Stanley Fischer (född 1943), amerikansk nationalekonom
 Svante Fischer (född 1971), svensk arkeolog och runolog
 Sven Fischer (född 1971), tysk skidskytt

T
 Theobald Fischer (1846–1910), tysk geograf
 Theodor Fischer (1862–1938), tysk arkitekt
 Tibor Fischer (född 1959), brittisk författare 
 Tomas Fischer (1940–2022), svensk finansman och förläggare
 Tyra Fischer (1897–1984), svensk skådespelare

U 
 Udo Fischer (född 1952), österrikisk katolsk präst

V
 Vilhelm Theodor Fischer (1857–1928), dansk konstnär
 Viktor Fischer (född 1994), dansk fotbollsspelare
 Volker Fischer (född 1950), västtysk fäktare

W
 Walter Fischer von Weikersthal (1890–1953), tysk militär
 Willi Fischer (1925–2019), tjeckisk-svensk keramiker
 William Gustavos Fischer (1835–1912), tyskamerikansk kompositör och sångledare
 Wolfgang Fischer (1888–1943), tysk militär, general i pansartrupperna

Se även
 Fisher (efternamn)
 Vischer (efternamn)

Svenska efternamn
Danska efternamn
Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken